Појам  може да се односи на:

 Максимилијан II, цар Светог римског царства, је био владар из династије Хабзбурга, краљ Чешке од 1562, краљ Угарске од 1563. и најпосле, цар Светог римског царства од 1564. до своје смрти
 Максимилијан II Емануел
 Максимилијан II Баварски